Кузьми́нка — деревня в Кстовском районе Нижегородской области России. Входит в состав Афонинского сельсовета.

География 
Кузьминка практически примыкает к восточной окраине Нижнего Новгорода, высота центра села над уровнем моря 63 м

Население 

По данным переписи 2002 года, в деревне проживало 596 человек (279 мужчин и 317 женщин). По данным переписи 2010 года, в деревне проживало 574 человека (262 мужчины  и 312 женщин).

Известные люди 
 Родина Героя Советского Союза Николая Талалушкина.

Примечания

Ссылки 
 
  Подробная карта Кстовского района
д.Кузьминка на публичной кадастровой карте с объектами ЕГРН

Населённые пункты Кстовского района